Třída Hunt je označení použité dosud pro několik tříd válečných lodí:

 Třída Hunt (1916) – Britská třída minolovek postavených v letech 1916–1919.
 Třída Hunt (1939) – Britská třída z doby druhé světové války, čítající 86 eskortních torpédoborců.
 Třída Hunt I – První podstřída 23 lodí.
 Třída Hunt II – Druhá podstřída 33 lodí.
 Třída Hunt III – Třetí podstřída 28 lodí.
 Třída Hunt IV – Čtvrtá podstřída 2 lodě.
 Třída Hunt (1978) – Britská třída minolovek postavených v letech 1980–1989.

Hunt
Třídy minolovek
Třídy torpédoborců